Жак Кретино-Жоли (; 1803—1875) — французский писатель ультрамонтанского направления.

Автор стихотворений в религиозном духе («Chants romains», «Les trappisées» и др.) и нескольких сочинений о вандейских войнах: «Episodes des guerres de la Vendée» (1834); «Histoire des généraux et des chefs vendéens» (1838); «Histoire de la Vendée militaire» (2 изд., 1843).

Написал также:
 «Histoire des traités de 1815 et de leur exécution» (П., 1842);
 «Histoire religieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jésus» (3 изд. 1851; самое известное его сочинение, написанное по поручению ордена);
 «Le pape Clément XIV» (1863); «Scènes d’Italie et de Vendée» (1853);
 «L’église romaine en face de la révolution» (1859);
 «Histoire de Louis.-Philippe d’Orléans et de l’Orléanisme» (1863);
 «Bonaparte, le concordat de 1801 et le Cardinal Consalvi» (1869).

Ссылки 
 

Писатели Франции